

Régions historiques 
 La Silésie est une région historique d'Europe centrale qui s'étend sur la Pologne, la République tchèque et l'Allemagne, comprenant :
 la Basse-Silésie, la partie nord-ouest de la Silésie,
 la Haute-Silésie, la partie sud-est ;
 ainsi que des anciennes entités territoriales :
 le duché de Silésie, un ancien fief du royaume médiéval de Pologne puis de la couronne de Bohême ;
 la Nouvelle-Silésie, une région administrative éphémère du royaume de Prusse après le troisième partage de la Pologne ;
 la province de Silésie, une région administrative de la Prusse, partagée en 1919 :
 la province de Basse-Silésie, une région administrative de l'État libre de Prusse,
 la province de Haute-Silésie, une région administrative de l'État libre de Prusse ;
 la Silésie autrichienne, une province de l'empire d'Autriche et de l'Autriche-Hongrie ;
 la Silésie tchèque, la majeure partie de la Silésie autrichienne après la Première Guerre mondiale ;
 la voïvodie de Silésie, une voïvodie autonome de la  République de Pologne.

Régions administratives actuelles 
 la voïvodie de Silésie est une région administrative de la Pologne ;
 la voïvodie de Basse-Silésie est une région administrative de la Pologne ;
 la Moravie-Silésie est une région administrative de la République tchèque ;
 l'arrondissement de Haute-Lusace-Basse-Silésienne était une division administrative allemande dans le land de Saxe existant de 1994 à 2008.